Malta Cup 2005 je bil poklicni jakostni snooker turnir. Potekal je od 30. januarja do 5. februarja 2005 v Portomasu, Malta.

Turnir je osvojil Ken doherty, ki je v finalu z izidom 9-8 izločil Johna Higginsa. 

Turnir je bil edinstven v tem, da se je prvič v zgodovini pripetilo, da v četrtfinalu jakostnega turnirja ni zaigral noben Anglež. Najmanj Angležev dotlej se je v četrtfinalih jakostnih turnirjev sicer pojavilo v četrtfinalu Svetovnega prvenstva 1997, ko so imeli Angleži le eno železo v ognju - Johna Parrotta. Slednji je z 10-13 izpadel prav v četrtfinalu.

Wildcard krog

1. krog

2. krog

Zaključni turnir

Viri

2006
Malta Cup